Гуннар Бруберг (; род. 5 сентября 1942) — шведский учёный, историк науки, с 1990 года — профессор Лундского университета, автор многих научных и научно-популярных публикаций на научно-исторические темы. В 2006 году, в канун 300-летия Карла Линнея (1707—1778), Шведский институт выпустил книгу Бруберга, посвящённую великому шведскому естествоиспытателю, на многих языках мира, в том числе на русском.

Направления исследований 
Бруберг занимается историей науки, историей идей и культуры. Можно выделить следующие направления его исследований:
 история естествознания XVIII века, в первую очередь изучение биографии и идей Карла Линнея,
 история евгеники, в том числе исследование и освещение проблемы принудительной стерилизации, которая практиковалась в Швеции с 1930-х по 1950-е годы,
 взаимодействие человека и животных.

Книга Eugenics and the Welfare State (1995), посвящённая проблеме принудительной стерилизации в скандинавских странах, вызвала широкий международный резонанс; в частности, именно эта книга стала причиной того, что правительство Швеции официально извинилось перед жертвами принудительной стерилизации и стало выплачивать им компенсации.

В 2005 году Бруберг был избран президентом Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Работы 
 Järven, filfrassen, frossaren, 1971.
 Homo sapiens L, 1975.
 Brunögd, lätt, hastig, gjorde allting promt, 1978.
 Linnéminnen i Uppsala, 1982.
 Bilden av naturen, 1983.
 Nordström och hans skola, 1983.
 Oönskade i folkhemmet, 1991 (в соавторстве с ).
 Gyllene äpplen, 1992.
 Statlig rasforskning, 1995.
 Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland, : 1996 (в соавторстве с Нильсом Роллом-Хансеном).
 В 2005 году вышло второе, дополненное, издание книги.
 När svensk historia blev en världsnyhet, 1999 (в соавторстве с ).
 Kattens historia, 2004.
 Tsunamin i Lissabon, 2005.
 Carl von Linné, 2006.
  ISBN 978-91-520-0914-7
   ISBN 978-91-520-0912-3 
 Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under tusen år, 2016.

Литературные премии 
В 1992 году Бруберг стал лауреатом шведской литературной Августовской премии (1995) за книгу Gyllene äpplen («Золотое яблоко»).

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница профессора Бруберга на сайте Лундского университета 
 Peter Leonard. Gunnar Broberg on Linné 
 Александровская О. А., Широкова В. А., Романова О. С., Собисевич А. В. Экспедиции, наводящие мосты, — ученик К. Линнея И. П. Фальк: российско-шведский проект // Вопросы истории естествознания и техники. — 2017. — № 1. — С. 190—195.

Преподаватели вузов Швеции
Историки по алфавиту
Историки Швеции
Учёные Швеции
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения